Parterre als andere naam voor begane grond
 specifiek: een benedenwoning
 Parterre de broderie, een sierelement in een tuin